Maxwell může být:

křestní jméno
 Maxwell Anderson (1888–1959) – americký dramatik, poetik a novinář
 Maxwell Cabelino Andrade (* 1981) – brazilský fotbalista

příjmení
 Brandon Maxwell (* 1991) – americký hokejový brankář
 Farnham Maxwell-Lyte (1828–1906) – anglický chemik
 Chris Maxwell (* 19??) – americký zpěvák, kytarista a hudební producent
 James Clerk Maxwell (1831–1879) – skotský všestranný fyzik
 Jimmy Maxwell (1917–2002) – americký jazzový trumpetista
 Lois Maxwellová (1927–2007) – kanadská herečka
 Robert Maxwell (1923–1991) – britský žurnalista a multimilionář s československými (rusínsko-židovskými) kořeny
 Stella Maxwell (* 1990) – britská módní modelka
 William Maxwell (1676–1744) – skotský šlechtic

matematika a fyzika
 maxwell (jednotka) – jednotka magnetického toku v soustavě CGS
 Maxwellův démon – myšlenkový experiment, který formuloval skotský fyzik James Clerk Maxwell
 Maxwellovy rovnice – základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole
 Maxwellovo–Boltzmannovo rozdělení –  pravidlo, které popisuje ve statistické fyzice systémy složené z klasických rozlišitelných částic

astronomie
 Maxwell (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce
 Maxwell Montes – horský masiv na planetě Venuši

geografie
 Maxwellova letecká základna – vojenská letecká základna letectva Spojených států amerických

jiné
 Maxwell (automobil) – značka automobilů vyráběná v USA v letech 1904 až 1925; předchůdce Chrysleru